Mirassol kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mirassol (ort), São Paulo, 
 Mirassol (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar